«Bootylicious» — сингл американской группы Destiny's Child с альбома 2001 года Survivor.

О песне 

На сайте Billboard песню включили в тридцатку лучших композиций, исполненных Бейонсе. Эрика Рамирес и Даниэль Паскуаль отметили, что тема «женских форм» в ней поднималась задолго до Ферги и её «My Humps». В песне, которая четвёртый раз в истории Destiny’s Child возглавила американский песенный хит-парад Billboard Hot 100, использовался фрагмент композиции «Edge of Seventeen», исполненной Стиви Никс в 1981 году.

Список композиций 
 CD single (wersja europejska )
 «Bootylicious» (Nicks, Stevie/Fusari, Rob/Knowles, Beyoncé/Moore, Falonte) — 3:27
 «Bootylicious» (Ed Case Refix)(Nicks, Stevie/Fusari, Rob/Knowles, Beyoncé/Moore, Falonte) — 3:29

 CD maxi-single (wersja europejska )
 «Bootylicious» (Nicks, Stevie/Fusari, Rob/Knowles, Beyoncé/Moore, Falonte) — 3:27
 «Bootylicious» (Ed Case Refix)(Nicks, Stevie/Fusari, Rob/Knowles, Beyoncé/Moore, Falonte) — 4:45
 «Bootylicious» (M&J’s Jelly Remix)(Nicks, Stevie/Fusari, Rob/Knowles, Beyoncé/Moore, Falonte) — 3:40
 Extras:
 «Bootylicious» (Video) — 3:27

Форматы

Чарты

Чарты недели

Чарты года

Примечания 

Синглы Destiny's Child
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100